Cipriano ist die italienische, portugiesische und spanische Form des männlichen Vornamens Cyprian; siehe Cipriano (Vorname).

Cipriano ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Cipriano (1928–2022), US-amerikanischer Musiker
 Joey Cipriano (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Marcos Antônio Aparecido Cipriano (* 1973), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcão (Fußballspieler, 1973)
 Marquinhos Cipriano (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Rocco Cipriano (* 1968), Schweizer Kampfsportler
 Sidney Cipriano (1965–2011), brasilianischer Sänger

Siehe auch:
 Ciprian George Fora (* 1978), rumänischer Agrarwissenschaftler
 São Cipriano